Mlejňák je lidové, historické či hovorové označení pro několik vodních děl:
 Dolnomlýnský rybník (Kunratice) – rybník na Kunratickém potoce
 Mlýnská stoka (České Budějovice) – vodní kanál v Českých Budějovicích